Иван Гончар:
 Гончар, Иван Алексеевич (1921—1945) — лётчик, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Гончар, Иван Архипович (1926—1994) — свинарь, Герой Социалистического Труда. 
 Гончар, Иван Макарович (1911—1993) — украинский советский скульптор, художник.
 Гончар, Иван Тарасович (1888—1944) — украинский советский мастер народной художественной керамики.
 Гончар, Иван Ярославович (род. 1977) — украинский политик.